Gustav Traugott Weese – założyciel fabryki pierników w Toruniu, wnuk Jana Weesego
 Gustav Weese (młodszy) – założyciel firmy Kopernik w Toruniu